Die 13. Biathlon-Europameisterschaften wurden vom 28. Februar bis 5. März 2006 auf dem Gebiet der Gemeinde Bayerisch Eisenstein ausgetragen. Die Wettbewerbe fanden im Hohenzollern Skistadion am Großen Arbersee statt.

Medaillenspiegel

Männer

Einzel 20 km

Sprint 10 km

Verfolgung 12,5 km

Staffel 4 × 7,5 km

Frauen

Einzel 15 km

Sprint 7,5 km

Verfolgung 10 km

Staffel 4 × 6 km

Weblinks 
 Einzel Männer im IBU Datacenter (biathlonresults.com)
 Sprint Männer
 Verfolgung Männer
 Staffel Männer
 Einzel Frauen
 Sprint Frauen
 Verfolgung Frauen
 Staffel Frauen

2006
Europameisterschaften
Europameisterschaften 2006
Europameisterschaften 2006